Kowai River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Kowai River (Waimakariri District), Fluss im Waimakariri District, Canterbury Region
 Kowai River (Hurunui District), Fluss im Hurunui District, Canterbury Region
 Kowai River North Branch, Quellefluss des Kowai River im Hurunui District, Canterbury Region
 Kowai River South Branch, Quellefluss des Kowai River im Hurunui District, Canterbury Region

 Little Kowai River, Nebenfluss des Kowai River im Waimakariri District, Canterbury Region

Siehe auch:
 Kowhai River